«Subdelegación del Gobierno» puede referirse a:

  Subdelegación del Gobierno de Chile, antigua entidad subnacional chilena
  Subdelegación del Gobierno de España, órgano de la administración pública española